Ybbs an der Donau, een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Neder-Oostenrijk
 Ybbs (rivier), een rivier in de Oostenrijkse deelstaat Neder-Oostenrijk